Лизанна Фрейя де Ровер (; ) — нидерландская хоккеистка на траве, вратарь; олимпийская чемпионка 2008 года, чемпионка мира 2006 года, чемпионка Европы 2005 года и трижды обладательница Трофея чемпионов.

Биография 
Выступала за клуб «Кампонг». Дебютировала за сборную Нидерландов в 2001 году. Дважды участница Олимпийских игр: серебряный призёр 2004 года и чемпионка 2008 года. Чемпионка мира 2006 года и серебряный призёр чемпионата мира 2002 года. Трижды победительница Трофея чемпионов (2004, 2005, 2007), там же завоевала одну серебряную и три бронзовые медали. Сыграла более 100 матчей за сборную Нидерландов.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Королевского нидерландского союза хоккея на траве (архив) 

Хоккеисты на траве Нидерландов
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 2004 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 2008 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Олимпийские чемпионы от Нидерландов
Олимпийские чемпионы по хоккею на траве
Чемпионы мира по хоккею на траве